

Persone
Franco Travaglio (1972) – regista italiano
Marco Travaglio (1964) – giornalista italiano

Altro 
Travaglio – fase del parto precedente l'espulsione del neonato dove l'utero comincia a subire contrazioni

Pagine correlate 
 Travaglia